Némir ou Nemir est un prénom arabe. Il désigne plusieurs personnalités, dont :
 Némir, militaire tchadien, compagnon de la Libération ;
 Némir, rappeur français.

Homonymie
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom arabe